и  также носит имя  — ками в синтоизме, мужское божество, из японской мифологии. Является богом ветра. По Нихон сёки другое имя этого бога Синатобэ-но микото считается было приписано его женской версии. В Норито «Праздник богов ветра Тацута» (Тацута-но кадзэ-но ками-но мацури), также утверждается, что эти два имени Синацухико-но ками и Синатобэ-но микото первоначально относились к именам одной пары богов состоящей из божеств мужского и женского пола. 

По Кодзики является сыном Идзанаги и Идзанами. По Нихон сёки после рождения Идзанаги и Идзанами «Восьми Больших Островов» (Куниуми), Идзанаги сказал: «В стране, которую мы породили, ничего нет, кроме утреннего тумана, и исполнена она ароматов». После чего, Идзанаги подул в утренний туман, и от его дыхания родился Синацухико-но микото, другое его имя Синатупико-но микото. Синатупико — имя божества ветра. Пико — «отрок», «юноша», на и ту — суффиксы притяжательности, часть си комментаторы переводят как «ветер», ссылаясь на употребление этого корня в норито, где есть выражение синато-но кадаэ, «ветер синато».

Примечания

Литература 
 《八百万の神々 日本の神霊たちのプロフィール》，戶部民夫著，新紀元社，1997年12月，ISBN 978-4883172993。
 《日本神樣事典》，CR&LF研究所著，賴又萁譯，商周出版社，2012年3月11日，ISBN 9789862721315。

Ссылки 
 
 
 ]

Японские божества
Синтоизм
Незавершённые статьи о японской мифологии